Das Brasil Ladies Open 2000 war ein Damen-Tennisturnier in São Paulo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 12. bis 20. Februar 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
WTA São Paulo